

Plaatsen 

Vaux (Bastenaken), een plaats in de Belgische gemeente Bastenaken
Vaux (Gouvy), een plaats in de Belgische gemeente Gouvy
Vaux-sous-Chèvremont, een plaats in de Belgische gemeente Chaudfontaine
Vaux-sur-Sûre, een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg
 Les Vaux, een andere naam voor Leval (Blegny) een gehucht in de Belgische provincie Luik

Vaux (Allier)
Vaux (Haute-Garonne)
Vaux (Moselle)
Vaux (Vienne)
ook:

Vaux-sur-Morges, een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud

Zie ook 
 Gemeenten met de naam Vaulx (doorverwijspagina)

Rivieren 
Vaux (Aisne), een zijrivier van de Aisne in Frankrijk
Vaux (Chiers), een zijrivier van de Chiers in Frankrijk

Anders 
 Vaux (band), een Amerikaanse alternatieve rock band